Rhine (anglais pour Rhin) peut désigner :

Toponyme

États-Unis  

 Rhine (Géorgie)
 Rhine (Wisconsin)

Voir aussi 

 Joseph Banks Rhine

Homonymie de toponyme